Das historische Ethnonym Tschechoslowaken (tschechisch und slowakisch Čechoslováci) bezeichnet:

 Angehörige der vom Tschechoslowakismus propagierten tschechoslowakischen Ethnie, d. h. für Tschechen und Slowaken
 Menschen mit der Staatsangehörigkeit des nicht mehr existenten Staates Tschechoslowakei unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit